Shuxiang-Tempel () bezeichnet folgende buddhistische Tempel in der Volksrepublik China:

Shuxiang-Tempel (Chengde), einer der Acht Äußeren Tempel in Chengde, Provinz Hebei, Denkmal der Volksrepublik China
Shuxiang-Tempel (Wutai Shan), ein Nationaler Schwerpunkttempel des Buddhismus in han-chinesischen Gebieten im Wutai Shan, Provinz Shanxi